Лига чемпионов АФК 2008 — 27-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 6-й под названием Лига чемпионов АФК.

Формат и участники 
В турнире приняли участие 29 клубов, представляющих 14 федераций. В групповом этапе 28 команд были разбиты на 7 групп по 4 команды (4 группы для Западной Азии и 3 — для Восточной). В плей-офф прошли победители групп, к которым присоединился победитель предыдущего розыгрыша — «Урава Ред Даймондс».

Жирным шрифтом выделен победитель предыдущего розыгрыша.

* Клуб «Урава Ред Даймондс» стал победителем Кубка Императора Японии 2007, а также занял 2-е место чемпионата Японии 2007. Вторую квоту от Японии занял клуб «Гамба Осака», который также стал финалистом Кубка Императора Японии 2007

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи прошли 17 сентября, ответные — 24 сентября 2008 года. 

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 8 октября, ответные — 22 октября 2008 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 5 ноября, ответный — 12 ноября 2008 года.

|}

Примечания

Ссылки 
Лига чемпионов АФК 2008 на сайте АФК
Статистика Лиги чемпионов АФК 2008 на сайте RSSSF 

2008
Футбол в Азии в 2008 году